VRF est un sigle pour:

 Virtual routing and forwarding, utilisé en réseaux informatiques pour instancier plusieurs tables de routage dans un même routeur physique.
 , en français : débit de réfrigérant variable également appelé Volume de réfrigérant variable, technique de chauffage et refroidissement.